Tournoi de Paris Île-de-France je međunarodni reprezentativni rukometni turnir koji se od 1989. svake godine organizira u Parizu oko mjeseca travnja.

Klupski turnir (1984. – 1988.) 
Od 1984. do 1988. bio je to međunarodni klupski turnir, održan tri puta. Pobjednici su bili:
1984. - RK Zagreb, Hrvatska
1986. - Hellerup IK, Kopenhagen, Danska
1988. - Steaua, Bukurešt, Rumunjska

Reprezentativni turnir od 1989.

Ukupan plasman reprezentacija od 1989.

Vanjske poveznice 
 Statistika turnira 

Svjetska rukometna natjecanja državnih reprezentacija
Međunarodna rukometna natjecanja u Francuskoj
Šport u Parizu